

Patronyme 

 Joseph Dezitter (1883-1957), sculpteur sur bois, graveur, peintre d'aquarelles, écrivain de la Flandre française ;
 Prosper Dezitter (1893-1948), collaborateur belge notoire durant l'occupation allemande de la Belgique lors de la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme flamand